Sulejman,také Soliman nebo Süleiman je arabská a turecká forma jména Šalomoun:

 Sulejman I. Nádherný (1494-1566), v letech 1520 až 1566 sultán, panovník Osmanské říše
 Sulejmanova mešita, jedna z největších mešit v Istanbulu
 Sulejman II. (1642–1691), osmanský sultán v letech 1687 až 1691
 Sulejman Filipović (1896–1971), jugoslávský partyzán a politik
 Sulejman Šarac (1850–1927), bosensko-hercegovský islámský duchovní bosňáckého původu
 Sulejman Vokshi (1815–1890), důstojník albánské národnosti v Osmanské armádě

 Ajda Tuma Sulejman (* 1964), izraelská politička arabské národnosti
 Angelo Soliman (asi 1721–1796), vídeňský dvořan a teoretik svobodného zednářství
 Hadım Sulejman Paša (1467–1547), osmanský státník a velkovezír Osmanské říše v letech 1541-1544
 Jayne Soliman (1968–2009), britská krasobruslařka
 Sálih Sulejmán (1888–1980), izraelský politik a poslanec Knesetu
Solimán, postava sultána z filmu Lotrando a Zubejda (1997)

Externí odkazy